Carlos II de Hesse-Philippsthal (en alemán, Karl II. von Hessen-Philippsthal; Philippsthal, 22 de mayo de 1803-ibidem, 12 de febrero de 1868) fue un miembro de la Casa de Hesse y fue landgrave de Hesse-Philippsthal entre 1849 hasta 1866.

Biografía 
Carlos era un hijo del landgrave Ernesto Constantino de Hesse-Philippsthal (1771-1849) producto de su matrimonio con Luisa (1775-1808), hija del príncipe Federico Carlos de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Sucedió a su padre como el landgrave de Hesse-Philippsthal en 1849, después de que su hermano mayor, Fernando, hubiera fallecido en 1839. Carlos sirvió como mayor general à la suite en el ejército del Electorado de Hesse. Después de la guerra austro-prusiana de 1866, Prusia se anexionó, entre otros, el Electorado de Hesse y Hesse-Philippsthal, poniendo fin a su reinado.

Matrimonio y descendencia 
Carlos contrajo matrimonio el 9 de octubre de 1846 en Carlsruhe con María (1818-1888), una hija del duque Eugenio de Wurtemberg, con quien tuvo dos hijos:
 Ernesto (1846-1925), landgrave titular de Hesse-Philippsthal.
 Carlos (1853-1916).

Ancestros

Referencias 
 Gothaischer genealogischer Hofkalender nebst diplomatisch-statistichem Jahrbuch p. 23

Landgraves de Hesse-Philippsthal
Casa de Hesse
Alemanes del siglo XIX
Oficiales à la suite